Mustafá Abdesalam Mohand (Melilla, España, 5 de abril de 1975) , conocido comúnmente como Chota , es un jugador profesional de fútbol español que jugó en el UD Melilla como delantero .

Trayectoria 

Nacido en Melilla, Chota pasó sus primeros años en su último año en el fútbol amateur. Él jugó parte de la temporada 2001-02 y toda la campaña 2002-03 con el Levante UD en la Liga Adelante ; también tuvo una breve temporada en la categoría con el CD Numancia .
La mayor parte de la carrera de Chota , sin embargo , se gastaron con UD Melilla en el tercer nivel (que se unió en 1996 con el fin de representar a sus reservas) , pasando a superar el 300 - marca en partidos oficiales y anotar más de 75 goles . Metió un hat trick con la pata mala siendo apodado chota el pata loca

Referencias 

Futbolistas de Melilla
Futbolistas de la Unión Deportiva Melilla
Futbolistas del Club Deportivo Numancia
Futbolistas del Levante Unión Deportiva en los años 2000
Futbolistas del Hércules Club de Fútbol en los años 2000
Futbolistas del Alicante Club de Fútbol
Futbolistas del Club de Fútbol Gandia
Futbolistas del Club Deportivo Dénia
Nacidos en Melilla